Bilolo steht für:
 Alternativname des Ost-Kaps (East Cape) in New Ireland, Papua-Neuguinea
 Stadtteil von Orion (Bataan), einer Stadtgemeinde in der Provinz Bataan, Philippinen

Bilolo ist der Familienname folgender Personen:
 Mubabinge Bilolo, kongolesischer (Demokratische Republik Kongo) Philosoph und Ägyptologe

Siehe auch:
 Belolo